Премия Джона Карти () — награда, вручаемая Национальной академией наук США за выдающиеся научные достижения. Названа в честь американского инженера . Создана на средства American Telephone and Telegraph Company, в которой работал Джон Карти. Размер премии 25 тысяч долларов США. Премией награждены 9 лауреатов Нобелевской премии.

Лауреаты 

 2022 —

Ссылки 
 Премия Джона Карти на сайте Национальной Академии наук США  

Карти
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту